Bernáth Géza (1845–1882) utazó, követségi titkár
 Bernáth Géza (1845–1932) jogász, kúriai másodelnök, felsőházi tag